Pedersen eller Petersen har flere betydninger:

 Pedersen (efternavn) er et udbredt dansk efternavn

Kendte personer med efternavnet 
 Abdul Wahid Pedersen, dansk imam.
 Arne Herløv Petersen, dansk forfatter.
 Bjarne Pedersen, dansk sanger kendt som Bjarne Liller.
 C.G. Johannes Petersen, danskmarinbiolog
 Carl-Henning Pedersen, dansk kunstmaler.
 Claus Pedersen, dansk bordtennisspiller.
 Claus Hagen Petersen, dansk journalist.
 Else Petersen, dansk skuespiller.
 Elsebeth Kock-Petersen, dansk politiker og minister.
 Gert Petersen, dansk politiker og partileder.
 Gustaf Munch-Petersen, dansk forfatter og maler.
 Hans Hartvig Seedorff Pedersen, dansk digter
 Hans W. Petersen, dansk skuespiller.
 Helga Pedersen, dansk dommer og minister.
 Jes Dorph-Petersen, dansk journalist og tv-vært.
 John Hahn-Petersen, dansk skuespiller.
 Jørgen Petersen, dansk håndboldspiller.
 Jørgen Flindt Pedersen, dansk journalist.
 Kjeld Petersen, dansk skuespiller og komiker.
 Klaus Riskær Pedersen, dansk iværksætter og politiker.
 Knud Pedersen, norsk forfatter kendt under navnet Knut Hamsun.
 Knud Erik Pedersen, dansk forfatter.
 Kristen Helveg Petersen, dansk politiker og minister.
 Leif Sylvester Petersen, dansk multikunstner.
 Lene Adler Petersen, dansk billedkunstner.
 Marius Pedersen Fiil, dansk kroejer og modstandsmand.
 Mogens Amdi Petersen, dansk skoleleder.
 Nicki Pedersen, dansk speedwaykører.
 Niels Helveg Petersen, dansk politiker og minister
 Niels-Henning Ørsted Pedersen, dansk jazzbassist.
 Nis Petersen, dansk forfatter.
 Peder Oluf Pedersen, dansk ingeniør og rektor.
 Poul Pedersen, dansk fodboldspiller.
 Robert Storm Petersen, dansk forfatter, humorist og billedkunstner.
 Søren Ryge Petersen, dansk haveekspert og tv-vært.
 Thor Pedersen, dansk politiker og minister.
 Wolfgang Petersen, tysk filminstruktør.

Navnet anvendt i fiktion 
 Elly Petersen er en dansk film fra 1944.
 My name is Petersen er en dansk film fra 1947.
 Rekrut 67 Petersen er en dansk film fra 1952.
 Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen er en novellesamling af Jan Sonnergaard.